Hashburn peut désigner :
 Ashburn (Chicago)
 Ashburn (Géorgie)
 Ashburn (Missouri)
 Ashburn (Virginie)
 Ashburn, la station du métro de Washington dans cette localité.
  au Canada
ou
 Hayley Ashburn, une funambule américaine